Рочев — коми и русская фамилия; имеет женскую форму Рочева. Происходит от слова из языка коми «роч» (русский) или «рöч» (бугор, кочка) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ев (-а).

Известные носители 
 
 Рочев, Егор Васильевич (1937—2012) — советский коми писатель.
 Рочев, Иван Алексеевич (1906—1980) — председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР.
 Рочев, Никита Игоревич (род. 1992) — белорусский футболист, защитник «Ислочи».
 Рочев, Николай Никитич (1922—2004) — советский партийно-государственный деятель Коми АССР, учёный, фронтовик.
 Рочев, Олег Александрович (род. 1979) — российский самбист.
 Рочев, Пётр Андреевич (1913—1991) — советский учёный, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Рочев, Яков Митрофанович (1909—1977) — советский коми писатель, Лауреат государственной премии Коми АССР (1986).

 Рочева, Ольга Васильевна (в замужестве Щучкина; род. 1980) — российская лыжница, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам.